Махоба:

 Махоба — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Махоба — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.